Michelena steht für:
 Michelena (Venezuela), eine Stadt im venezolanischen Bundesstaat Táchira

Michelena ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Michelena (1863–1898), venezolanischer Maler
 Bernabé Michelena, uruguayischer Bildhauer

Siehe auch:
 Jokin Mitxelena